Die A lyga 2014 war die 25. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 9. März 2014 und endete am 29. November 2014 mit dem 36. Spieltag.

Titelverteidiger war VMFD Žalgiris Vilnius.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014